Янкло́вич — фамилия.

Известные носители:
 Янклович, Александр Юрьевич (род. 1972) — командир группы специального назначения 20-го отряда специального назначения Приволжского округа ВВ МВД; Герой России (1999).
 Янклович, Валерий Павлович (род. 1938) — советский и российский актёр и продюсер, друг В. С. Высоцкого.